Michael Thomas (ur. 1952) – brytyjski aktor
 Michael Thomas (ur. 1967) – angielski piłkarz
 Michael Thomas (ur. 1981) – walijski perkusista
 Michael Thomas (ur. 1988) – amerykański piłkarz
 Michael Thomas (ur. 1992) – angielski piłkarz
 Michael Thomas – amerykański pisarz

Zobacz też 
 
 Mikel Thomas